Hagonoy ist der Name von:

 Hagonoy (Bulacan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Bulacan auf den Philippinen
 Hagonoy (Davao del Sur), eine Stadtgemeinde in der Provinz Davao del Sur auf den Philippinen
 einer der Inseln der Britania-Inselgruppe in Surigao del Sur auf den Philippinen